Oftedal ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Bredal Oftedal (* 1994), norwegische Handballspielerin
 Henrik Oftedal, norwegischer Biathlet
 Kjell Ove Oftedal (* 1971), norwegischer Biathlet
 Lars Oftedal (1838–1900), norwegischer Pfarrer, Prädikant, Journalist und Politiker
 Lars-Sigve Oftedal (* 1973), norwegischer Biathlet
 Stine Bredal Oftedal (* 1991), norwegische Handballspielerin
 Sven Oftedal (1905–1948), norwegischer Politiker (Arbeiderpartiet), Minister und Arzt
 Tone Marit Oftedal, norwegische Biathletin